Кли́макс — многозначное слово.

Термины 
 Климакс — стилистический термин, фигура речи.
 Климакс — физиологический термин, период угасания половых функций с возрастом.
 Климакс — экологический термин, конечная стадия смены одного биологического сообщества другим.

Climax 
  — песня (2012) певца Ашера.
 Climax Blues Band — британская рок-группа (1968 — наст. время).
 Climax Group — британская компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр.
  — японская компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр.
  — британская компания, занимающаяся производством автомобильных двигателей, вилочных погрузчиков, пожарных насосов и др.

Прочее 
 Лоуренс, Климакс (род. 1979) — индийский футболист.
 Climacs — текстовый редактор.

См. также 

 Клаймакс () — название нескольких населённых пунктов в США и Канаде
 Кульминация